Filenchus är ett släkte av rundmaskar. Filenchus ingår i familjen Tylenchidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Filenchus